Wartość wielkości fizycznej, miara
 Wartość w sensie filozoficznym – podstawowa kategoria i przedmiot aksjologii, pojęcie filozoficzne
 wartości autoteliczne
 wartości instrumentalne
 Wartość opałowa – w termodynamice
 Wartość logiczna w logice
 Wartość w matematyce:
 wartość bezwzględna
 wartość własna
 wartość oczekiwana w rachunku prawdopodobieństwa
 Wartość w ekonomii:
 wartość brutto / wartość netto
 wartość rynkowa (→ wartość rynkowa nieruchomości)
 wartość odtworzeniowa (→ Wartość odtworzeniowa nieruchomości)
 wartość przeniesiona
 wartość dodana
 wartość niematerialna
 wartość ziemi
 wartość odżywcza
 wartość znamionowa
 wartość skuteczna